Carlos Taberner era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Benjamin Bonzi ha sconfitto Grégoire Barrère con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Benjamin Bonzi (campione)
  Daniel Altmaier (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Quentin Halys (quarti di finale)

  Pablo Cuevas (secondo turno) 
  Juan Pablo Varillas (secondo turno) 
  Fernando Verdasco (primo turno, ritirato) 
  Corentin Moutet (secondo turno)

Qualificati 

  Alexei Popyrin (primo turno)
  Martín Cuevas (primo turno)
  Gabriel Debru (primo turno)

  Calvin Hemery (secondo turno) 
  Kyrian Jacquet (secondo turno) 
  Mathias Bourgue (primo turno)

Wildcard 

  Titouan Droguet (primo turno)
  Sascha Gueymard Wayenburg (primo turno)

  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open du Pays d'Aix 2022